Schoetensack ist der Familienname folgender Personen:

 August Schoetensack (1880–1957), deutscher Jurist 
 Heinrich August Schoetensack (1812–1891), deutscher Philologe
 Otto Schoetensack (1850–1912), deutscher Anthropologe